Джек Фабиан Пеньяте (, 2 сентября 1984, Блакхиз, Лондон) — британский музыкант, автор и исполнитель песен. Учился в Alleyn's School и провел один год в University College London, но бросил учёбу, чтобы продолжать свою музыкальную карьеру. Он играет с друзьями и членами группы Joel Porter (бас) и Alex Robins (барабаны). Сотрудничает со звукозаписывающей компанией XL Recordings.

Джек Пеньяте имеет англо-испанское происхождение. Его дед — известный писатель Мервин Пик.

Дискография

Альбомы
2007: Matinée
2009: Everything Is New
2020: After You
2020: Noetics (EP)

Синглы
2006: "Second, Minute or Hour"
2007: "Spit at Stars"
2007: "Torn on the Platform"
2007: "Second, Minute or Hour"
2007: "Have I Been a Fool"
2009: "Tonight's Today"
2009: "Be the One"
2009: "Pull My Heart Away"
2019: "Prayer"
2019: "Murder"
2019: "Loaded Gun"
2020: "Noetics"
2020: "Remember in New York"

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Родившиеся 2 сентября
Родившиеся в 1984 году
Авторы-исполнители Великобритании
Исполнители XL Recordings